В США насчитывается 2 округа с названием Де-Уитт ():

 Де-Уитт (округ, Иллинойс)
 Де-Уитт (округ, Техас)